

Films 
 Secrets (1924), een film van Frank Borzage
 Secrets (1933), een film van Frank Borzage
 Secrets (1973), een film van James Cellan Jones
 Secrets (1992), een film van Peter H. Hunt
 Secrets (1998), een korte film van Sheryl Lee Ralph

Muziek 
 Secrets (band), een Amerikaanse posthardcoreband
 Secrets (Cross), een muziekalbum van de Zweedse muziekgroep Cross
 Secrets (OneRepublic), een lied van OneRepublic
 Secrets (Pink), een single van P!nk
 Secrets (Tiësto & KSHMR), een nummer van de Nederlandse dj Tiësto
 Secrets (Toni Braxton), een muziekalbum van de Amerikaanse zangeres Toni Braxton

Overige 
 Secrets (televisieserie), een Vlaamse televisieserie